Els lèmurs mico (Archaeolemuridae) són una família extinta de lèmurs que inclou tres espècies repartides en dos gèneres (Hadropithecus i Archaeolemur). Malgrat el seu nom comú, els arqueolemúrids no eren més pròxims als micos que no ho eren els altres lèmurs.

Referències 

Lèmurs
Estrepsirrins extints
Primats d'extinció recent